Уи́льям А́ндерсон (): Андерсон, Уильям — канадский велогонщик, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Андерсон, Уильям Расселл (1942—2013) — американский ботаник.
 Андерсон, Уильям Т. (Кровавый Билл; 1840—1864) — американский военачальник времён Гражданской войны, лидер крупного партизанского отряда.
 Андерсон, Уильям Уоллес (1859—1923) — французский крикетчик, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900 года.

См. также 
 Андерсон, Уилли